Конгрегасион Идалго има више значења:

 Конгрегасион Идалго (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Конгрегасион Идалго (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Конгрегасион Идалго (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику